Marion County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Marion County (Alabama)
 Marion County (Arkansas)
 Marion County (Florida)
 Marion County (Georgia)
 Marion County (Illinois)
 Marion County (Indiana)
 Marion County (Iowa)
 Marion County (Kansas)
 Marion County (Kentucky)
 Marion County (Mississippi)
 Marion County (Missouri)
 Marion County (Ohio)
 Marion County (Oregon)
 Marion County (South Carolina)
 Marion County (Tennessee)
 Marion County (Texas)
 Marion County (West Virginia)